

Cinema 
 Il gabbiano (The Sea Gull) – film del 1968 diretto da Sidney Lumet
 Il gabbiano – film del 1977 diretto da Marco Bellocchio
 Il gabbiano (The Seagull) – film del 2018 diretto da Michael Mayer

Editoria 
 Il Gabbiano – mensile italiano

Letteratura 
 Il gabbiano – romanzo di Sándor Márai

Teatro 
 Il gabbiano (Чайка) – dramma in 4 atti di Anton Pavlovič Čechov del 1895

Pagine correlate 
Gabbiano (disambigua)